Первомайська міська об'єднана територіальна громада — об'єднана територіальна громада в Україні, в Лозівському районі Харківської області. Адміністративний центр — місто Первомайський.

Площа громади — 139,2 км2, населення громади —  осіб (2020)

Утворена 12 червня 2020 року шляхом об'єднання Первомайської міської та Грушинської та Ржавчицької сільських рад Первомайського району Харківської області. Перші вибори Первомайської міської ради та міського голови відбулися 25 жовтня 2020 року.

Населені пункти 
До складу громади входять 1 місто (Первомайський) та 8 сіл (Високе, Грушине, Калинівка, Караченців, Кашпурівка, Маслівка, Радомислівка, Ржавчик).

Примітки

Джерела 
 Портал «Децентралізація». Первомайська міська громада.

Адміністративний устрій Лозівського району
Громади Харківської області
засновані в Україні 2020